Клич — бойовий вигук
 Клич (килич) — тип турецької шаблі
 Клич — село, Жанааркинський район, Карагандинська область, Казахстан
  ( 1981) — хорватський футболіст

Див. також 
 Кліч